Козя́тин —  село в Україні, у Вінницькій області, Козятинському районі. Населення становить 3527 осіб.

Література 
 Козя́тин // Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. / П.Т. Тронько (голова Головної редколегії). — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967 - 1974 — том Вінницька область / А.Ф. Олійник (голова редколегії тому), 1972 : 788с. — С.330

Посилання 
Погода в селі  
  

Села Вінницької області